hálóslevél (Fittonia) növénynemzetség
 hálóslevél, piroserű hálóslevél (Fittonia albivenis, syn. Fittonia verschaffeltii) növényfaj